Э́льба-Ха́фель-канал () — канал в Германии. Длина — 56,4 км, глубина — 2 м.

Соединяет реку Эльба у города Магдебург и реку Хафель возле города Бранденбург-ан-дер-Хафель. В 2003 году канал был также соединён с Среднегерманским каналом посредством Магдебургского водного моста.

Канал является частью протяженного пути от Берлина до Рейна. Канал обслуживается пятью шлюзами.

См. также 

 Список каналов Германии

Примечания

Ссылки 
 

Каналы Германии